Le championnat du Brésil de football 1980 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Flamengo.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Seconde phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Troisième phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

1/2 finales 
 Atlético Mineiro 1-1 ; 3-0 Internacional
 Coritiba 0-2 ; 3-4 Flamengo

Finale 
 Atlético Mineiro 1-0 ; 2-3 Flamengo
Flamengo remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1980
Brésil
1980 au Brésil